Newnham est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Newnham, banlieue de Launceston en Tasmanie

Newnham, circonscription électorale de Bedford, Bedfordshire
Newnham, banlieue de Cambridge, Cambridgeshire
Newnham on Severn, village du Gloucestershire
Newnham, village du Hampshire
Newnham, village du Hertfordshire
Newnham, village du Kent
Newnham, village du Northamptonshire
Newnham Murren, hameau de l'Oxfordshire
Newnham Regis, village du Warwickshire
Newnham Bridge, village du Worcestershire
Newnham (Old), hameau du Devon

Voir aussi
Newnham College, collège de l'université de Cambridge

Homonymie de toponyme